

Глендейл — місто, штат Аризона
 Глендейл — місто, штат Каліфорнія
 Глендейл — місто, штат Колорадо
 Глендейл — місто, штат Міссурі
 Глендейл — місто, штат Орегон
 Глендейл — місто, штат Юта
 Глендейл — місто, штат Вісконсин
 Глендейл — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Глендейл — селище, штат Нью-Гемпшир
 Глендейл — селище, штат Огайо
 Глендейл — переписна місцевість в окрузі Боулдер, штат Колорадо
 Глендейл — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Глендейл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна